René Swette, avstrijski hokejist; * 21. avgust 1988, Lustenau, Avstrija.

René Swette igra na položaju vratarja za moštvo EHC Black Wings Linz. Hokejsko kariero je začel v kraju Lustenau pri ekipi EHC Lustenau. Z dobrimi igrami si je zagotovil mesto v članski ekipi. Vrhunec njegove dosedanje kariere predstavljajo igre za EHC Lustenau v sezoni 2005/06, ko je bil prvi vratar moštva, ki je tudi osvojilo drugo najvišjo ligo v Avstriji Narodno ligo. Takrat je Swette štel le 17 let. Pred sezono 2008/09 je bil zamenjan v moštvo KAC, kjer je rezervni vratar za Hannesom Enzenhoferjem. 

Swette je tudi avstrijski reprezentant v mladinski selekciji. Leta 2007 je prvič zaigral v avstrijskem državnem dresu, ponovno je bil poklican tudi leta 2008. Leta 2008 je na Svetovnem prvenstvu do 20 let (U20) V Bad Tölzu tudi dosegel svoj prvi mednarodni shutout.

Pregled kariere

|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 03/04
|
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch/EHC Lustenau
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 04/05
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 05/06
|
|
| 31
| 0
| 1
| 1
| 0
|
| .900
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| EHC Lustenau
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 06/07
|
| 38
| 
| 0
| 4
| 4
| 10
|
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.73
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 07/08
|
| 37
| 37
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.43
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.51
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EC KAC
Hokejisti EHC Black Wings Linz